Хрисант може да се отнася за:
 Хрисант Варненски (?-сл. 1817), митрополит на Созопол, Варна и Драма
 Хрисант Гревенски (?-сл. 1728), митрополит на Гревен
 Хрисант Дебърски (?-сл. 1718), епископ на Дебър
 Хрисант Ефески (?-1836), митрополит на Кесария и Ефес
 Хрисант Йерусалимски (1660 – 1731), йерусалимски патриарх
 Хрисант Кесариец (?-1877), митрополит на Касандрия и Анкара
 Хрисант I Константинополски (1768 – 1834), вселенски патриарх
 Хрисант Корчански (1840 – 1911), митрополит на Неврокоп, Лерос и Корча
 Хрисант Костурски (?-сл. 1764), митрополит на Костур
 Хрисант Пловдивски (1799 – 1869), митрополит на Смирна, Крит и Пловдив
 Хрисант Филипидис (1881 – 1949), архиепископ на Гърция